Норвешки се може односити на:
 Норвешки језик
 Норвешка
 Норвежани